Фёдор Григорьевич Старцев () — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, помощник наводчика противотанкового ружья 2-го батальона 58-й мотострелковой бригады (2-й танковый корпус, 3-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт), красноармеец.

Биография 
Родился в 1908 году в селе Курашим Курашимской волости Пермского уезда (ныне село относится к Пермскому району Пермского края), в семье крестьянина. Русский.

После школы работал в своём хозяйстве. После действительной службы в Красной армии жил в Перми. Поступил на завод имени В. И. Ленина, где работал слесарем.

В сентябре 1942 года был вновь призван в армию Молотовским райвоенкоматом. В запасном полку прошёл подготовку, получил специальность бронебойщика. В начале января 1943 года прибыл на Юго-Западный фронт и был зачислен помощником наводчика противотанкового ружья 2-го батальона 58-й механизированной бригады 2-го танкового корпуса.

Отличился в первых же боях. 13 января 1943 года при отражении танковой атаки под хутором Дядин (Белокалитвинский район Ростовской области) красноармеец Фёдор Старцев подбил 11 танков. Через несколько дней, 17 января, в бою в районе рабочего посёлка Белая Калитва, бывшей станицы Усть-Белокалитвинской (Каменского района Ростовской области), вывел из строя ещё четыре вражеских танка. В этом бою красноармеец Старцев погиб под гусеницами вражеского танка.

Похоронен в  на хуторе Поцелуев  Ростовской области.

Память 
 Именем Героя названы улицы в городе Пермь, улица в городе Таганрог, в селе Курашим и на хуторе Поцелуев.
 В 1975 году Старцева зачислили в свои ряды шахтёры комсомольско-молодёжной бригады Александра Сигиды шахты «Шолоховская-Южная».
 В 2015 году памятная доска Ф. Г. Старцеву установлена в станице Калитвенской.
 В этом же году Герою рядом со станицей Калитвенской был установлен монумент.
 Старцев увековечен на Аллее Славы в парке имени Маяковского в Белой Калитве.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу Старцеву Фёдору Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
 Награждён орденом Ленина.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны